Georgenthal oder Georgental ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland:
 Deutschgeorgenthal, ein Ortsteil von Neuhausen/Erzgeb., Sachsen
 Georgenthal, Gemeinde im Landkreis Gotha, Thüringen
 Georgenthal (Hohenstein (Untertaunus)), Ortsteil der Gemeinde Hohenstein (Untertaunus), Hessen
 Georgenthal (Falkenhagen (Mark)), Ortsteil der Gemeinde Falkenhagen, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Georgenthal (Lutzmannstein), Ortsteil des ehemaligen oberpfälzischen Marktes Lutzmannstein, Bayern
 Georgenthal (Strasburg), Wohnplatz der Stadt Strasburg (Uckermark), Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Sachsenberg-Georgenthal, heute Ortsteil der Stadt Klingenthal, Sachsen

in Polen:
 Georgenthal, Kreis Goldberg, Schlesien: Jurków (Warta Bolesławiecka), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Georgenthal, Kreis Mohrungen, Ostpreußen: Jurki (Morąg), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Ostródzki
 Georgenthal, Kreis Osterode, Ostpreußen: Wólka Klonowska (Ostróda), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Ostródzki
 Georgenthal, Kreis Sensburg, Ostpreußen: Urwitałt, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Mrągowski
 Georgenthal, Kreis Stolp, Pommern: Giełdoń (Kobylnica), Dorf in der Woiwodschaft Pommern

in Russland:
 Georgental (bis 1928: Leipeningken), Kreis Insterburg, Ostpreußen: Dowatorowka, Siedlung in der Oblast Kaliningrad

in Tschechien:
 Böhmisch Georgenthal oder Georgendorf im Erzgebirge im Norden Böhmens: Český Jiřetín, Gemeinde im Okres Most, gegenüber von Deutschgeorgenthal
 Georgenthal im Isergebirge im Nordosten Böhmens: Jiřetín pod Bukovou, Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou
 Georgenthal: Korýtka (Svojanov), Ansiedlung von Svojanov, Okres Svitavy
 St. Georgenthal im Lausitzer Gebirge im Böhmischen Niederland: Jiřetín pod Jedlovou, Gemeinde im Okres Děčín

Georgenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp Wilderich Johann Georgendiel von Georgenthal († 1727), Hofbeamter bei Karl VI. 

Siehe auch:
 Gut Georgenthal
 Jagdschloss Georgenthal
 das dortige Kloster Georgenthal